Планетарий:

 Планетарий — научно-просветительное учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера со звёздами, планетами и спутниками, кометами и метеорами.
 Планетарий — прибор, позволяющий проецировать на куполообразный экран изображения различных небесных тел, а также моделировать их движение.
 Планетарий Адлера — первый планетарий, открытый в Западном полушарии.
 Планетарий Эйсе Эйсинги — действующий планетарий нидерландского мастера и астронома-любителя Эйсе Эйсинги